Шакер Аль-Хадур (; ) — коморский и французский футболист, защитник французского футбольного клуба «Аяччо» и сборной Комор.

Клубная карьера 
Родился во французском Нанте. Там же и начал играть в футбол.

«Нант» 
Является воспитанником «Нанта». Выступал за «Нант B», вторую команду клуба, в 4-м и 5-м дивизионах Франции. За основную команду дебютировал 18 февраля 2011 года в 24-м туре Лиги 2 в матче против «Меца». В сезоне 2011/2012 сыграл за «Нант» 2 матча в Лиге 2. Также в этом сезоне был в аренде в «Байонне». Сыграл 1 матч в Лиге 3. В сезоне 2012/2013 сыграл 5 матчей в Лиге 2. Клуб занял 3-е место и напрямую вышел в Лигу 1. 22 сентября 2013 года дебютировал в Лиге 1 в матче против «Лиона». Всего в сезоне сыграл 15 матчей в чемпионате. В сезоне 2014/2015 сыграл 15 матчей в чемпионате.

«Кан» 
Летом 2015 года перешёл в «Кан». В сезоне 2015/2016 сыграл 10 матчей в чемпионате.

Летом 2017 года отправился в аренду до конца сезона в «Шатору», выступающий во французской Лиге 2. В сезоне 2017/18 сыграл 32 матча и забил 2 гола в чемпионате. В январе 2019 года «Шатору» выкупил права на игрока. В сезоне 2018/19 сыграл 19 матчей и забил 1 гол в чемпионате.

В сборной 
За сборную Комор дебютировал 5 марта 2014 года в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо.
24 января 2022 года в 1/8 кубка африканских наций против Камеруна, из-за травмы основного вратаря и положительных тестов на коронавирус у двух оставшихся, отыграл полный матч на позиции вратаря. При этом Аль-Хадур пропустил два гола и отбил четыре удара в створ ворот.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 18 июня 2019

Международная 

Итого: 31 матч / 1 гол; 9 побед, 11 ничьих, 11 поражений.

Достижения

Командные 
  Нант
 3-е место в Лиге 2 (прямой выход в Лигу 1) (1): 2012/2013.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Аяччо»
 
 

Футболисты Комор
Игроки сборной Комор по футболу
Футболисты Франции
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Авирон Байонна»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Аяччо»